Єдина — російський радянський повнометражний кольоровий художній фільм 1975 року.
 Єдина — американський постапокаліптичний романтичний фільм 2019 року.